Wybenga ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anders Minnes Wybenga (1881–1948), niederländischer Dichter friesischer Sprache
 Tijn Wybenga (* 1993), niederländischer Jazzmusiker